Aalto puede referirse a:
 Aalto-Theater, sala de ópera y ballet en Essen (Alemania).
 Premio Alvar Aalto, premio finlandés de arquitectura.
 Universidad Aalto, universidad finlandesa.